Villa Nova (Breukelen), bouwwerk in Breukelen
Villa Nova (Makkinga), rijksmonument in Friesland
Villa Nova (Hardegarijp), rijksmonument in Friesland
Villa Nova (Alexisbad), bouwwerk in Harzgerode, Duitsland